Sobětice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Sobětice, Ortsteil von Klatovy
Sobětice, Ortsteil von Výsluní; siehe Sobětice (Výsluní)
Sobětice, Ortsteil von Žimutice
eine alte Bezeichnung für Sovětice